AJJ steht für:
 Akjoujt Airport (IATA-Code), Flughafen von Akjoujt, Verwaltungsregion Inchiri in Mauretanien
 A2 Jet Leasing (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Abkürzung